Jan Mucha (1941–2014) – polski żużlowiec

Zobacz też 
 Ján Mucha (ur. 1982) – słowacki piłkarz